Жеребьёвка отборочного турнира Евро-2016 прошла в Ницце 23 февраля 2014 года. В группу A попали сборные по футболу следующих стран: Нидерланды, Чехия, Турция, Латвия, Исландия, Казахстан. Матчи в группе A прошли с 9 сентября 2014 года по 13 октября 2015 года.

Прямые путёвки на Евро-2016 завоевали сборные Чехии и Исландии, занявшие первые два места в группе, а также сборная Турции, которая стала лучшей командой из занявших третьи места в своих группах в отборе.

Сборная Исландии впервые в своей истории примет участие в финальном турнире чемпионата Европы. Сборная Нидерландов, которая стала третьей на чемпионате мира 2014 года, сенсационно провалила отборочный турнир и впервые с 1984 года не попала в финальную часть чемпионата Европы.

Результаты 
Расписание матчей было опубликовано УЕФА после жеребьёвки 23 февраля 2014 года в Ницце. Время начала матчей 16 ноября 2014 года и 28 марта 2015 года указано в UTC+1 (CET, Центральноевропейское время), время начала остальных матчей — в UTC+2 (CEST, Центральноевропейское летнее время). Местное время (отличное от центральноевропейского) указано в скобках.

Бомбардиры 

6 голов
  Гильфи Сигурдссон (2 пен.)
5 голов
  Клас-Ян Хюнтелар
4 гола
  Бурак Йылмаз (1 пен.)
  Боржек Дочкал
3 гола
  Колбейнн Сигторссон
  Юрий Логвиненко
  Валерий Шабала (1 пен.)
  Робин ван Перси (1 пен.)
  Сельчук Инан (1 пен.)
2 гола

  Биркир Бьяднасон
  Арон Гуннарссон
  Исламбек Куат
  Жоржиньо Вейналдум
  Арьен Роббен
  Арда Туран
  Павел Кадержабек
  Вацлав Пиларж
  Милан Шкода

1 гол

  Йон Дади Бёдварссон
  Рюрик Гисласон
  Эйдур Гудйонсен
  Рагнар Сигурдссон
  Ренат Абдулин
  Самат Смаков (1 пен.)
  Алексей Вишняков
  Артур Зюзин
  Александр Цауня 
  Ибрагим Афеллай
  Джеффри Брума
  Стефан де Врей
  Лучано Нарсинг
  Уэсли Снейдер
  Сердар Азиз
  Умут Булут
  Билал Кыса
  Огузхан Озьякуп
  Хакан Чалханоглу
  Владимир Дарида
  Ладислав Крейчий
  Давид Лафата
  Давид Лимберский
  Томаш Нецид
  Томаш Сивок
  Йосеф Шурал

1 автогол
  Йон Дади Бёдварссон (в матче с командой Чехии)
  Робин ван Перси (в матче с командой Чехии)

Примечания

Ссылки 
 Страница группы на официальном сайте УЕФА

Отборочный турнир
Футбол в Латвии в 2015 году